Il doppio del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Donald Johnson che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Martín Rodríguez 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Byron Black /  Donald Johnson (campioni)
 Pablo Albano /  Brent Haygarth (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2000
ATP Tour 2000